Le Championnat d'Europe de basket-ball 1957 s'est disputé à Sofia en Bulgarie du 20 au 30 juin 1957.

Lieux de compétitions

Les groupes 
Les 16 équipes sont réparties dans deux groupes (A~B~C~D), de la façon suivante :

Compétitions

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Tour Final

Places de 9 à 16

Places de 1 à 8

Classement final

Liens externes 
      FIBA Europe

1957
Basket-ball
Basket-ball 1957
Europe 1957
Europe
Sport en juin 1957
1957 en Bulgarie
Basket-ball à Sofia